Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2018 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 15 do 21 stycznia w hali Megasport Arena w Moskwie. 	
	
W rywalizacji solistów tytuł po raz szósty z rzędu wywalczył Javier Fernández, a wśród solistek triumfowała Alina Zagitowa. W rywalizacji par sportowych najlepsi okazali się Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow, natomiast w konkurencji par tanecznych zwyciężyli Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Kwalifikacje 	
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2017 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2002 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.	
	
	
	
Na podstawie wyników Mistrzostw Europy 2017, kraje mają prawo wystawić następującą ilość zawodników/duetów w poszczególnych konkurencjach:

Kalendarium 	
 17 stycznia – program krótki solistów i program krótki par sportowych	
 18 stycznia – program krótki solistek i program dowolny par sportowych	
 19 stycznia – taniec krótki i program dowolny solistów	
 20 stycznia – taniec dowolny i program dowolny solistek	
 21 stycznia – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 	
	
	
	
	
Wzorem tańca krótkiego była Rhumba.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 	
 	
 	
	
	
	
	
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym	
2018 w łyżwiarstwie figurowym	
2018 w Rosji	
Łyżwiarstwo figurowe w Rosji	
Zawody sportowe w Moskwie